Wannemacher steht für:
 Wannemacher (Familienname)

 Wannemacher, ehemalige Heurigenwirtschaft und Kabarett in Wien-Floridsdorf, siehe Drei Spitzbuben
 Wannemachergasse, eine Straße in Floridsdorf, siehe Liste der Straßennamen von Wien/Floridsdorf #W
 Untere Wannemacher, ehemalige Gipsmühle in Pfronten, siehe Liste von Wassermühlen in Pfronten #Gipsmühlen, Sägen
 Wannemachers Mühle, ehemalige Gipsmühle in Pfronten, siehe Liste von Wassermühlen in Pfronten #Gipsmühlen, Sägen
 Wannemachers Platte, ein Waldgewann in Darmstadt ()
 Wannemacherwiese (auch: Wannemachers Wiese), eine Waldwiese im Wildpark Kranichstein in Darmstadt ()

Siehe auch:
 Wannmacher
 Wannenmacher